Oki kan syfta på:

 Oki (företag) – ett japanskt företag
 Okiöarna –  en ögrupp i Shimane prefektur, Japan
 Oki (musiker) (1957–), en japansk musiker, som spelar ainu-musikinstrument